

Astronomia
 3006 Livadia – asteroide della fascia principale

Geografia
 Livadia – comune di Cipro
 Livadia – villaggio di Cipro del Nord
 Livadeia (Λιβαδειά) – città in Beozia, Grecia.
 Livadija (Лівадія o Ливадия) – sobborgo di Jalta, Crimea, Ucraina, dove è situato il Palazzo di Livadija.
 Livadia (Λιβάδια) – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale
 Livadia (Λιβάδια) – comune nella Prefettura di Rethymno, Grecia.

Altro 
 Livadia – panfilo reale della famiglia imperiale russa Romanov